Rio Águeda pode ser:

 Rio Águeda (Douro), afluente do Rio Douro
 Rio Águeda (Vouga), afluente do Rio Vouga

Desambiguação